Saran kan syfta på:

Polyvinylidenklorid

Geografi

Frankrike 

 Saran, Loiret, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,

Indien 

 Sāran, distrikt, Bihar,

Iran 

 Sārān (ort i Iran), Västazarbaijan,

Kazakstan 

 Saran (ort i Kazakstan), Qaraghandy, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar